

Ваганово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Ваганово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Ваганово — село, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Ваганово — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область